God Spoke to Me, obra literária de Eileen Caddy, 1966, publicado no Brasil pela Editora Pensamento, com o título de Deus Falou Comigo, 1996.

As mensagens apresentadas neste livro tratam da aprendizagem da fé integral no processo da vida: confiar em Deus, no Universo, na fonte divina, seja qual for o nome que se queira usar para se referir a origem primeira de toda a Criação.

Livros de 1996
Livros da Escócia
Livros religiosos